Les élections régionales de 1949 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

1949
Burgenland 1949
Octobre 1949